Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Greul che ha battuto in finale Justin Gimelstob 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Jeff Morrison (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (finale)
 Cecil Mamiit (semifinali)
 Jack Brasington (primo turno)

 Iván Miranda (primo turno)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2003